Кубок Казахстану з футболу 2008 — 17-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Актобе.

Календар

Перший раунд 
Команди Актобе та Атирау пройшли до наступного раунду після жеребкування.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 квітня 2008

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 квітня 2008

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 травня 2008

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/12 листопада 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Кубок Казахстану на rsssf  

2008
Казахстан
2008 у Казахстані